Graham Greene je bil angeški pisatelj in dramatik.

Druge osebnosti, imenovane Graham Greene, so:
 Graham Greene (igralec) (* 1952), kanadski igralec
 sir William Graham Greene (1857 – 1950), britanski državnik
 Graham Carleton Greene (1936 – 2016), britanski založnik